Истенко има више значења:

 Општина Истенко (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Истенко (Истенко, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику